Barbara Barska (1924–2016) – polska tancerka
 Barbara Barska-Féherpataky (1941–2022) – polska śpiewaczka operowa i aktorka
 Barbara Barska-Stockinger (ur. 1927) – polska piosenkarka, żona Andrzeja Stockingera i matka Tomasza Stockingera

Przypisy